Утозеро — топоним и гидроним в России:

 Утозеро — деревня Олонецком районе республики Карелия.
 Утозеро — озеро в Олонецком районе республики Карелия.
 Утозеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.